Коломбо, Джузеппе ():
 Коломбо, Джузеппе (1836—1921) — итальянский инженер, промышленник и политик, президент Палаты депутатов.
 Коломбо, Джузеппе (также известный как «Бепи»; 1920—1984) — итальянский учёный, математик, астроном, инженер.
  (род. 1950) — итальянский философ.
  (1923—2005) — итальянский богослов.
  (род. 1948) — итальянский актёр и кинопродюсер.
  (род. 1966) — итальянский футболист.
 Коломбо, Джузеппе — итальянский художник.